Coucy (Ardennes)
Coucy-la-Ville, Aisne
Coucy-le-Château-Auffrique, Aisne
Coucy-lès-Eppes, Aisne
 baronie Coucy, thans Coucy-la-Ville en Coucy-le-Château-Auffrique
 kasteel van Coucy